Армения приняла участие в Конкурсе песни Евровидение 2018. Общественное Телевидение Армении (AMPTV) организовала национальный финал для выбора певца(певицы), который(которая) представит Армению на конкурсе 2018 года в Лиссабоне, Португалия.

Предыстория 

До конкурса 2018 года Армения одиннадцать раз приняла участие в песенном конкурсе «Евровидение» с момента своего первого участия в 2006 году. Самым лучшим результатом Армении на конкурсе, на данный момент, является четвёртое место, чего она добилась два раза: в 2008 году с песней «Qélé, Qélé» в исполнении Сирушо и в 2014 с песней «Not Alone» в исполнении Арама mp3. Армения не смогла пройти в финал лишь один раз в 2011 году. Армения отказалась от участия в конкурсе в 2012 году из-за давних трений с принимающей страной Азербайджаном. В 2016 году Иветы Мукучян с песней «LoveWave» заняла седьмое место в финале. В 2017 году Арцвик с песней «Fly with me» набрала 79 очков и заняла 18 место в финале.

Армянский национальный вещатель, общественное телевидение Армении (AMPTV), транслирует данное мероприятие на территории Армении и организует процесс отбора для выбора представителя на Евровидении. Армения подтвердила своё в песенном конкурсе «Евровидение-2018» 27 октября 2017 года. В прошлом Армения использовала различные методы для выбора представителя такие как прямой телевизионный национальный финал, чтобы выбрать исполнителя, песню или оба для принятия участия на Евровидении. В 2017 AMPTV объявила о запуске нового национального отбора Depi Evratesil (на пути к Евровидению) для выбора артиста, который представит Армению на «Евровидении». 27 октября AMPTV объявила, что Depi Evratesil будет организован снова в 2018 году, чтобы выбрать исполнителя и песню для конкурса песни Евровидение 2018

До Евровидения

Depi Evratesil 
Depi Evratesil () — национальный финал, организованный AMPTV для выбора артиста и песни, который представит Армению на конкурсе песни Евровидение 2018

Соревнующиеся исполнители 
27 декабря 2017 г. AMPTV объявила имена артистов, которые примут участие в армянском отборе Depi Evratesil (К Евровидению)2018.

Первый полуфинал (19 февраля) 
Первый полуфинал состоялся 19 февраля 2018 года. За пять мест в финале соревновались десять песен, результат определялся сочетанием голосов жюри и телезрителей. Жюри, проголосовавшее в первом полуфинале, состояло из Саши Жана Батиста, Март Норме, Зиты Каминской, Тали Эшколи, Эви Папамихаэля и Матеуша Гжесинского.

Второй Полуфинал (22 февраля) 
Второй полуфинал состоялся 22 февраля 2018 года. Десять песен соревновались за пять мест в финале, а результат определялся сочетанием голосов жюри и телезрителей. Жюри, проголосовавшее во втором полуфинале, состояло из Гордона Бонелло, Молли Планк, Феликса Бергссона, Яна Борса, Ольги Саламаха и Натии Мшвениерадзе.

Финал (25 февраля) 
Финал состоялся 25 февраля 2018 года. Десять песен соревновались за право представлять Армению на конкурсе песни Евровидение 2018, а результат определялся сочетанием голосов жюри и телезрителей. Жюри, проголосовавшее в финале, состояло из Никола Калигиоре, Ольги Саламаха, Саши Жан Баптиста, Натии Мшвениерадзе, Гордона Бонелло, Март Нормета, Ови, Эдоардо Грасси и Кристера Бьоркмана.

На Евровидении 
Конкурс песни Евровидение 2018 состоялся в Altice Arena в Лиссабоне, Португалия, и состоял из двух полуфиналов 8 и 10 мая и финала 12 мая 2018 года. Согласно правилам „Евровидения“, все страны, за исключением принимающей страны и» большой пятерки " (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), принимали участие в одном из двух полуфиналов, десять лучших стран из каждого полуфинала прошли в финал.

Полуфинал 
Армения выступила шестнадцатой в первом полуфинале, после Финляндии. Армения не прошла в финал, что означало второй невыход в финал после 2011 года.

Голосование 
Голосование в течение трех шоу включало в себя награждение каждой страны двумя наборами очков от 1-8, 10 и 12: один от их профессионального жюри, другой от телезрителей. Жюри каждой страны состояло из пяти профессионалов музыкальной индустрии, которые являются гражданами страны, которую они представляют, с их именами, опубликованными перед конкурсом для обеспечения прозрачности. Жюри оценивало каждую страну на основе: вокального потенциала; сценического исполнения; композиции и оригинальности песни; и общего впечатления от представления. Кроме того, ни одному члену национального жюри не было разрешено иметь какое-либо отношение к любому из конкурирующих действий таким образом, чтобы они не могли голосовать беспристрастно и независимо. Вскоре после Финала были опубликованы индивидуальные рейтинги каждого члена жюри, а также результаты телезрительского голосования в стране.

Баллы, полученные Арменией

Результаты голосования Армении в первом полуфинале 
В состав армянского жюри вошли следующие пять членов
 Арам Геворгян (Арамо), председатель — певец, актер
 Алла Левонян — певица, композитор
 Армен Галян — стилист, редактор моды
 Мери Мнджоян (Маша Мнджоян) — певица
 Шушаник Аревшатян — продюсер

Результаты голосования Армении в первом полуфинале                      А.Галян         Арамо         Манч        М.Мнджоян       С.Аревшатян       Место           Баллы            Телезрители        Место        Баллы
1.Азербайджан           18             18            18            18               18              18                                                  17
2.Исландия              17             6             12            14               12              14                                                  18
3.Албания               5              5             5             8                10              6               5                                   15
4.Бельгия               6              7             9             10               1               5               6                                   8            3
5.Чехия                 3              3             11            4                3               4               7                                   4            7
6.Литва                 15             17            3             16               17              13                                                  12
7.Израиль               1              2             8             2                2               1               12                                  7            4
8.Белоруссия            9              12            6             9                6               10              1                                   2            10
9.Эстония               4              1             7             3                8               3               8                                   6            5
10.Болгария             11             13            15            12               9               15                                                  9            2
11.Северная Македония   12             15            14            17              15               16                                                  16
12.Хорватия             10             11            16            5               13               12                                                  10           1
13.Австрия              14             8             2             11              5                7               4                                   5            6
14.Греция               13             9             1             13              14               9               2                                   3            8
15.Финляндия            16             16            17            15              11               17                                                  13
16.Армения
17.Швейцария            8              10            4             6               7                8               3                                   11
18.Ирландия             7              14            10            7               16               11                                                  14
19.Кипр                 2              4             13            1               4                2               10                                  1            12

Результаты голосования Армении в финале 
                       А.Галян         Арамо         Манч        М.Мнджоян       С.Аревшатян       Место           Баллы            Телезрители        Место        Баллы      
01	 Украина	         19	             7	          20	         17	              24	        19		         	                                 7            4
02	 Испания	         23	             19	          15	         20	              26	        23		                                             19
03	 Словения	         24	             18	          19	         24	              20	        26		                                             25
04	 Литва	             16	             8            5	             21	              18	        14		                                             13
05	 Австрия	         18	             9	          7	             10	              8	            10	             1	                                 5	          6
06	 Эстония	         13	             17	          4	             12	              22	        13		                                             9	          2
07	 Норвегия	         9	             10	          14	         6	              21         	12		                                             4	          7
08	 Португалия	         10	             16	          6	             16	              17	        15		                                             26
09	 Великобритания	     21	             15	          10	         15	              12	        18		                                             22
10	 Сербия	             26	             14	          21	         22	              19	        21		                                             20
11	 Германия	         4	             13	          12	         7	              10	         6	             5	                                 12
12	 Албания	         15	             12	          24	         14	              9	            17		                                             23
13	 Франция	         3	             11	          13	         9	              13	         7	             4	                                 6	          5
14	 Чехия               6	             2	           9	         11               11	         5	             6	                                 3	          8
15	 Дания	            11	            20	          18	         19	              16	         20		                                             14
16	 Австралия	        25	            21	          8	             5	              7	             9	             2	                                 21
17	 Финляндия	        22	            22	          16	         18	              23 	         24		                                             16
18	 Болгария	        7	            23         	  22	         13	              4	             11		                                             11
19	 Молдова	        12	            1 	          1	             1	              6	              2	             10	                                 10	          1
20	 Швеция	            1	            6	          2	             2	              1	              1	             12	                                 24
21	 Венгрия           20	            24	          26	         25	              15	         25		                                             18
22	 Израиль	        2	            3	          3	             4	              3	             3	             8	                                  2	          10
23	 Нидерланды      	8	            25            11	         8	              5	             8	             3	                                 15
24	 Ирландия	        14	            5	          17	         23	              25	         16		                                             17
25	 Кипр	            5	            4	          23	         3	              2	             4	             7	                                 1	          12
26	 Италия	            17	            26	          25	         26	              14	         22		                                             8	          3

Баллы от Армении

Первый Полуфинал 
Баллы 	         Телезрители 	Жюри
12 баллов       Израиль         Израиль
10 баллов       Белоруссия      Кипр
8  баллов       Греция	        Эстония
7  баллов	    Чехия	        Чехия
6  баллов 	    Австрия         Бельгия
5  баллов	    Эстония	        Албания
4  балла	    Израиль         Австрия
3  балла	    Бельгия	        Швейцария
2  балла	    Болгария        Греция
1  балл	        Хорватия	    Белоруссия

Финал 
Баллы        Телезрители      Жюри
12 баллов     Кипр            Швеция
10 баллов    Израиль         Молдова
8 баллов     Чехия	         Израиль
7 баллов     Норвегия        Кипр
6 баллов     Австрия         Чехия
5 баллов     Франция         Германия
4 балла      Украина         Франция
3 балла      Италия         Нидерланды
2 балла      Эстония        Австралия
1 балл       Молдова         Австрия

Ссылки 
1.https://eurovision.tv/country/armenia
2.http://esctoday.com/149216/armenia-amptv-confirms-participation-eurovision-2018/
3.http://www.eurovision.am/en/eurovision
4.http://wiwibloggs.com/2017/10/27/armenia-opens-depi-evratesil-2018-submissions-and-asks-singers-for-original-songs/199097/
5.http://wiwibloggs.com/2017/12/27/armenia-acts-confirmed-depi-evratesil/205733/
6.https://eurovoix.com/2017/12/27/armenia-depi-evratesil-2018-participants-revealed/
7.http://www.eurovision.am/en/depi-evratesil/news/2018/02/26/The-voting-results-of-the-2nd-season-of-Depi-Evratesil/915
8.https://eurovision.tv/story/exclusive-jury-members-eurovision-2018

Страны на «Евровидении-2018»